2 miejscowości w Polsce:
 Donatowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń
 Donatowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Ostrowice